Földvári József (1766–1830) református lelkész
 Földvári József (1926–2006) jogász, egyetemi tanár